Aarron Deliu (născut în 1985) este un pilot româno-australian de acrobație și de spectacole aeriene. Este actualul Australian Unlimited Aerobatics, actualul Australian Freestyle Aerobatics și Campionul Internațional de Acrobație a Dunării.	

Aarron continuă să concureze la nivel internațional și la competiții naționale de acrobație la categoria nelimitată și face spectacole aeriene unice în întreaga lume.

Biografie
Aarron a devenit interesat de aviație la vârsta de 14 ani. A zburat prima dată singur cu un planor când avea 15 ani, apoi s-a mutat pe aeronave motorizate când avea 16 ani.

Când Aarron avea 18 ani, a pilotat la Busselton Airshow din Australia de Vest după ce a primit o bursă. Și a primit licența de transport aerian la vârsta de 21 de ani. Ca pilot de spectacole aeriene, Aarron a participat la Cunderdin Air Show, Pearce Air Show, Australia Day și la alte diferite spectacole aeriene.

Începând din 2017, Aarron a concurat la primele sale concursuri naționale și internaționale de acrobație.

În 2018, Aarron a câștigat cea de-a 6-a competiție anuală internațională de acrobație avansată a Dunării, făcând un debut de succes în lumea competițiilor internaționale de acrobație. El a ocupat, de asemenea, primul loc la Campionatul Național de Acrobație Avansată din Australia în același an. Toate cele patru zboruri pe care le-a executat în ambele competiții s-au soldat cu victorii pentru el.

În 2019, Aarron a concurat în trei competiții diferite de acrobație nelimitată. Acestea au fost World Unlimited Aerobatics Competition, Spanish National Unlimited Aerobatics Competition, și Australian National Unlimited Aerobatics Competition. În același an, Aarron a obținut atât titlurile naționale australiane Unlimited, cât și Freestyle.
 		
Aarron a concurat la cea de-a 31-a ediție a Campionatului Mondial de acrobație din 2022 din Leszno, Polonia, atât la categoriile Unlimited Aerobatics, cât și Freestyle. El s-a clasat pe locul șapte la categoria Unlimited și pe locul opt la categoria Freestyle, obținând cel mai înalt loc din istoria acrobației  australiene la categoriile Unlimited și Freestyle.

Aeronave cu care a zburat
 de Havilland1
 Tiger Moth2
 Aero L39 Albatros3
 Robinson 224
 Bell 475
 Extra 3006
 Extra 330sc7
 Boeing 7678
 Fokker 509
 Bombardier Global 600010
 Bombardier Global 750

Realizări

Record în competiții (acrobație)
 Al 13-lea campionat mondial de acrobație avansată FAI, locul 17, al cincilea la primul zbor (2018)
 Al 6-lea campion anual al competiției internaționale de acrobație avansată a Dunării (2018)
 Campion australian de acrobație – categoria avansat (2018)
 Campion australian de acrobație – categorie nelimitată (2019)
 Campion australian de acrobație – categoria Freestyle (2019)
 Al 30-lea Campionat Mondial FAI de Acrobație – categoria Nelimitat, Locul 22 (2019)
 Al 30-lea Campionat Mondial FAI de Acrobație – categoria Freestyle, locul 15 (2019)
 Al 31-lea Campionat Mondial de Acrobație FAI – categorie nelimitată, locul 7 (2022)
 Al 31-lea Campionat Mondial FAI de Acrobație – categoria Freestyle, locul 8 (2022)

Referințe

Linkuri externe
 Aarron Deliu site

Aviatori austrieci